Hoffacker ist der Familienname folgender Personen:
 Karl Hoffacker (1856–1919), deutscher Architekt, Bildhauer und Kunsterzieher
 Paul Hoffacker (* 1930), deutscher Jurist und Politiker (CDU)

Siehe auch:
 Hofacker
 Hooffacker